Barzizza est un patronyme d'origine italienne porté notamment par :

 Isa Barzizza (1929-), actrice italienne de music-hall, de cinéma et de télévision ;
 Pippo Barzizza, nom d'artiste de Giuseppe Barzizza (1902-1994), chef d'orchestre, compositeur et arrangeur italien.

Divers 
 Famille Barzizza, comtes de Bergame.

Homonymie de patronyme
Patronyme italien